Дорса (, ) — английская и французская фамилия. Известные носители:
 Дорса, Антуан (род. 1989) — швейцарский фигурист, выступавший в парном катании с Анаис Моран.
 Дорса, Барт (род. 1967) — американский художник, фотограф.